Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2011 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у Франції з 4 по 10 квітня 2011 року. Матчі відбувалися у місті Кан.

Підсумкова таблиця та результати

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили з 1 лютого по 6 лютого у Ньюкаслі, Австралія.

Дивізіон IV 
Матчі проходили з 29 березня по 4 квітня у Рейк'явіку, Ісландія.

Дивізіон V 
Матчі проходили з 14 березня по 20 березня у Софії, Болгарія.

Посилання 
 Офіційні результати на сайті iihf - Дивізіон ІІ  
 Архів чемпіонат світу на hokej.sfrp.cz  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   
 Офіційні результати на сайті iihf - Дивізіон ІІІ  
 Офіційні результати на сайті iihf - Дивізіон IV  
 Офіційні результати на сайті iihf - Дивізіон V  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2011 у хокеї з шайбою